„Couleuvrine” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Couleuvrine” – moździerzowiec typu Rafale z lat 50. XIX wieku
 „Couleuvrine” – kanonierka torpedowa typu Bombe z lat 80. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów